17. Svjetsko prvenstvo u nogometu održalo se u Južnoj Koreji i Japanu od 31. svibnja do 30. lipnja 2002. godine. To je bio prvi put da su dvije zemlje zajedno organizirale svjetsko prvenstvo, te je bilo prvo odigrano u Aziji. Naslov prvaka je po peti put osvojio Brazil koji je u finalu s 2-0 svladao Njemačku. 

Utakmice su se igrale na 12 stadiona. Najveći korišteni stadion je Yokohama u Japanu, a prima 80,000 ljudi.

Kvalifikacije

Ukupno 199 reprezentacija je sudjelovalu u kvalifikacijama za odlazak na svjetsko prvenstvo 2002. Branitelji naslova, reprezentacija Francuske, te suorganizatori Južna Koreja i Japan su se izravno kvalificirali te nisu morali igrati kvalifikacije. To je ujedno bio i posljednji put da se aktualni prvak izravno kvalificira na završni turnir. 

Na svjetskom prvenstvo sudjelovalo je trinaest ekipa iz UEFE (Europa)), pet iz CAF-a (Afrika), četiri iz CONMEBOL-a (Južna Amerika), četiri iz AFC-a (Azija), i tri CONCACAF-a (Sjeverna i Srednja Amerika i Karibi). Za preostala dva mjesta borili su se AFC i CONCACAF protiv CONMEBOL-a i OFC-a (Oceanija). Četiri reprezentacije su po prvi put izborile nastup na svjetskom prvenstvu: Kina, Ekvador, Senegal, i Slovenija.

Ždrijeb i momčadi 

Ždrijeb je 28. studenog 2001., a momčadi su bile raspoređene u četiri jakosne skupine.

Stadioni
Utakmice su odigrane na 20 stadiona, 10 ih je bilo u Južnoj Koreji te isto toliko u Japanu. Većina stadiona je novoizgrađena za potrebe svjetskog prvenstva.

Južna Koreja

Japan

Suci

Prvi krug po skupinama

Drugi dio natjecanja

Nagrade

Idealna momčad

Konačni poredak 

M 2002

 Nogomet u Južnoj Koreji
Međunarodna nogometna natjecanja u Japanu
Međunarodna športska natjecanja u Južnoj Koreji